VLM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Villamontes (Bolivia)
 VLM – codice vettore ICAO della compagnia aerea belga VLM Airlines
 VLM –  lanciatore sviluppato dal comando generale brasiliano per la tecnologia aerospaziale